

Musica 
 Tapestry – album di Don McLean del 1970
 Tapestry – album di Carole King del 1971

Televisione 
 Una seconda opportunità (Tapestry) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation

Informatica 
 Tapestry – framework opensource dell'Apache Software Foundation per la creazione di applicazioni web scritte in Java.